Щелочной элемент питания, щелочная батарейка (; также алкалиновая батарейка) — марганцево-цинковый гальванический элемент питания с щелочным электролитом. Изобретён Льюисом Урри.

Кроме электролита, основное отличие щелочной батарейки от солевой — анод (отрицательный электрод) в виде порошка, что увеличивает ток, отдаваемый этим элементом питания.

У стандартных элементов питания с щелочным электролитом анод состоит из цинка, а материалом катода может быть двуокись марганца, оксид серебра, кислород или метагидроксид никеля.

История изобретения 
Впервые использовать щелочной электролит в химических источниках тока предложили независимо друг от друга  в 1899 году и Томас Эдисон  Они использовали щелочной электролит в никель-кадмиевых аккумуляторах.

В марганцево-цинковых элементах питания щелочной электролит впервые применил канадский инженер  в середине 1950-х годов, работавший в Union Carbide, выпускавшей элементы питания под маркой «Eveready». Льюис Урри использовал наработки Томаса Эдисона. В 1960 году Урри вместе с Карлом Кордешем и Полом Маршалом получил патент на конструкцию щелочного элемента.

Классификация 
Щелочные элементы выпускаются в двух основных вариантах:
 щелочной элемент питания (), масса таких элементов AA находится в пределах , ёмкость , а масса и ёмкость элементов AAA —  и , ёмкость таких элементов одинакового типоразмера отличается не более, чем на треть;
 экономичный щелочной элемент питания () со сниженным количеством химикатов и приблизительно вдвое-втрое меньшей ёмкостью относительно обычных того же типоразмера, элементы «ECO Alcaline» типоразмера AA имеют массу около .

Характеристики 
Типичные характеристики щелочного элемента питания:
 напряжение холостого хода: .
 начальное напряжение: ;
 конечное напряжение: ;
 удельная энергия: ;
 удельная мощность (ориентировочно): ;
 рабочая температура: ;
 сохранность:

Химические процессы 
На аноде щелочного элемента питания проходят реакции окисления цинка. Вначале образуется гидроксид цинка:

Zn + 2OH− → Zn(OH)2 + 2e−

Затем гидроксид цинка разлагается на оксид цинка и воду.

Zn(OH)2 → ZnO + H2O

На катоде, в свою очередь, происходят реакции восстановления оксида марганца (IV) в оксид марганца (III):

2MnO2 + H2O + 2e− → Mn2O3 + 2OH−

В целом, химические процессы внутри элемента при использовании KOH в качестве электролита можно описать следующим уравнением:

Zn + 2KOH + 2MnO2 + 2e− → 2e− + ZnO + 2KOH + Mn2O3

В отличие от солевого элемента, в щелочном электролит в процессе разрядки батареи практически не расходуется, а значит, достаточно малого его количества. Поэтому в щелочном элементе в среднем  больше диоксида марганца.

Конструкция 

По конструкции щелочной элемент похож на солевой, но основные части в нём расположены в обратном порядке. Анодная  в виде цинкового порошка, пропитанного загущённым щелочным электролитом, располагается во внутренней части элемента и имеет отрицательный потенциал, который снимается латунным  От активной массы, диоксида марганца, смешанного с графитом или  анодная паста отделена  также пропитанным электролитом. Положительный вывод, в отличие от солевого элемента, выполнен в виде стального никелированного  а отрицательный — в виде стальной   изолирована от стакана и предотвращает короткое замыкание, которое может возникнуть при установке нескольких элементов в батарейный отсек.  воспринимает давление газов, образующихся при работе. Выделение газов в щелочном элементе значительно меньше, чем в солевом, поэтому объём камеры для их сбора тоже меньше. Для предотвращения взрыва батареи при неправильном использовании (например, коротком замыкании), в ней имеется предохранительная  При превышении давления газов происходит разрыв мембраны и разгерметизация элемента — результатом обычно становится течь электролита.

Для увеличения срока хранения в ранних конструкциях элементов производилось амальгамирование цинкового порошка, однако такой способ продления срока хранения элементов делает элементы опасными для использования в быту. Поэтому в современные элементы вводят специальные органические ингибиторы коррозии.

Хранение и эксплуатация 
Срок хранения щелочного элемента больше, чем у солевого, за счёт герметичной конструкции, также он не столь требователен к условиям хранения. Щелочные батареи могут храниться до 30 месяцев без существенной потери ёмкости.

В отличие от солевых элементов щелочные могут работать при большем разрядном токе. Кроме того, отсутствует эффект «усталости» элемента, когда после работы на большой нагрузке происходит значительное падение напряжения на выводах элемента, и для восстановления его работоспособности требуется определённое время «отдыха». Однако при коротком замыкании или установке в неверной полярности также возможна течь электролита.

Области применения 
Щелочной элемент имеет то же рабочее напряжение, что и обычный марганцево-цинковый при большей ёмкости, разрядном токе, сроке хранения и рабочем диапазоне температур. Щелочные элементы выпускаются в тех же типоразмерах, что и солевые, и потому могут применяться в тех же приборах, например, в фонарях, электронных игрушках, переносных магнитофонах и т. д. Однако за счёт лучших разрядных характеристик возможно применение их как в устройствах, потребляющих значительный ток (фотовспышки, радиоуправляемые модели), так и в устройствах, потребляющих относительно небольшой ток в течение длительного времени (электронные часы).

Сравнение солевых и щелочных элементов 
Благодаря такой конструкции, у щелочного элемента есть следующие особенности:
 Отсутствие расхода электролита, а значит меньшее его количество, необходимое для работы
 Анодом является порошкообразный цинк, а не цинковый стакан, поэтому реакция идёт на значительно большей поверхности.
 Меньше газовыделение, благодаря чему элемент можно делать полностью герметичным.
Отсюда можно выделить следующие преимущества и недостатки:

Преимущества 
 Ёмкость — в 1,5-10 раз больше, чем у солевых элементов, в зависимости от режима работы, при том же типоразмере элемента
 Меньший саморазряд, длительный срок хранения
 Лучшая работа при низких температурах
 Лучшая работа при больших токах нагрузки
 Меньше падение напряжения по мере разряда

Недостатки 
 Более высокая цена
 Большая масса
 Неприемлемы способы восстановления работоспособности, применимые для солевых элементов. Однако существуют особые конструкции щелочных элементов, допускающие определённое количество (обычно до 25) перезарядок. Такие элементы называют «Rechargeable Alkaline Manganese» (RAM, перезаряжаемые щелочные марганцевые).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Гальванические элементы
Цинк
Марганец